Bissinger ist der Familienname folgender Personen:

 Buzz Bissinger (* 1954), US-amerikanischer Autor, Drehbuchautor und Journalist 
 Dolf Bissinger (* 1944), österreichischer Architekt und Maler
 Edgar Bissinger (1912–1987), deutscher Journalist und Verleger
 Florian Bissinger (* 1988), deutscher Radrennfahrer
 Gustav Bissinger (Gymnasialprofessor) (1825–1898), deutscher Gymnasialprofessor, Ehrenbürger von Erlangen 
 Hermann Bissinger, (1849–1918),  deutscher Ingenieur und Vorsitzender des Vereins Deutscher Ingenieure
 Jakob Bissinger (1873–1933), deutscher Maler und Restaurator
 John Bissinger (1879–1941), US-amerikanischer Turner
 Joseph August Bissinger (1814–1851), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Manfred Bissinger (* 1940), deutscher Publizist

 Sonja Bissinger (* 1974), deutsche Meisterin in Einer-Kunstradfahren 

Siehe auch:
 Levinger & Bissinger, ein ehemaliger Schmuckhersteller aus Pforzheim
 Bissing
 Bissingen